Molt ist der Familienname von 

 Carl Gottlob Molt (1842–1910), deutscher Versicherungsunternehmer
 Emil Molt (1876–1936), Gründer der ersten Waldorfschule
 Franz Molt (1910–1990), österreichischer Künstler
 Karl Molt (1891–1978), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Peter Molt, Politikwissenschaftler 

Molt bezeichnet 

 Molt (Einheit), ein Volumenmaß in Deutschland
 Molt (Garn), ein Garnmaß

 Molt (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Moldt
 Mold